Roßdorf – comune tedesco nel Land dell'Assia
 Roßdorf – comune tedesco nel Land della Turingia
 Roßdorf – frazione della città tedesca di Jerichow